Цицианов — фамилия представителей грузинского княжеского рода Цицишвили, принявших российское подданство.

 Цицианов, Александр Константинович (1850—1885) — революционер-народник.
 Цицианов, Егор Павлович — российский писатель и переводчик.
 
 Цицианов, Иван Давидович — русский генерал-майор, георгиевский кавалер
 Цицианов, Михаил Дмитриевич (1765—1841) — сенатор Российской империи.
 Цицианов, Павел Дмитриевич (1754—1806) — военный деятель, генерал от инфантерии.

См. также
 Цицишвили (значения)